Dit artikel bevat de uitslagen van de eerste tot en met de vijfde ronde van de Beker van België 1953-54.

1ste ronde
In deze eerste ronde treden naast de clubs die zich kwalificeerden uit de provincies ook de vierdeklassers van het huidige seizoen aan. Daartoe behoren ook de clubs die pas vanuit Derde klasse naar Vierde Klasse degradeerden, maar niet de clubs die pas vanuit Vierde Klasse naar Derde Klasse promoveerden. Deze laatste clubs treden pas aan vanaf de 3de ronde.

(NOG AAN TE VULLEN)

2de ronde

(NOG AAN TE VULLEN)

3de ronde

(NOG AAN TE VULLEN)

4de ronde

(NOG AAN TE VULLEN)

5de ronde
In de vijfde ronde treden, naast de 64 clubs die zich kwalificeerden in de derde ronde, ook de 64 clubs aan die dit seizoen in de Eerste klasse, Tweede klasse en Derde klasse uitkomen.

1/32 finale en volgende rondes

Bronnen, Voetnoten en Referenties 

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1954